Пигузов: фамилия.

Известные носители 
 Пигузов, Владимир Александрович — полковник КГБ, завербованный ЦРУ. Расстрелян.
 Пигузов, Дмитрий Михайлович — тромбонист, народный артист Российской Федерации.